Максим Попов:
 Попов, Максим Ефимович (1817—1896) — российский купец I гильдии, заказчик строительства и хозяин гостиницы Лоскутная.
 Попов, Максим Макарьевич (ум. 1650) — святой Русской православной церкви.
 Попов, Максим Михайлович (1983—2007) — российский хоккеист.